Bring It On ist
 der englische Originaltitel des Films Girls United.
 ein Album der Band Gomez, siehe Bring It On (Album)